RQ peut faire référence à :
 Porto Rico, selon la liste (désuète) des codes pays utilisés par l'OTAN, code alpha-2 ;
 Kam Air en Afghanistan, selon la liste des codes AITA des compagnies aériennes ;
 RapidQ langage de programmation libre, semi-objet orienté Basic, développé par William Yu ;
 Rage Quit dans un jeu vidéo en ligne, expression en anglais désignant familièrement le fait pour un joueur de quitter une partie en cours sous l'effet de la colère, généralement après avoir subi une cuisante défaite, ruinant ainsi le jeu (terme notamment rencontré dans des jeux tels que Left 4 Dead, Starcraft 2, Counter-Strike, et différents jeux FPS) ;
 Rune Quest, un jeu de rôles ;
{en} Respiratory Quotient : « quotient respiratoire », en médecine.

Code